Ricci steht für:
 Ricci, italienischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ricci-Fluss, Begriff in der Differentialgeometrie
 Ricci-Tensor, Begriff in den Einsteinschen Feldgleichungen
 Le Grand Ricci, chinesisch-französisches Wörterbuch
 (13642) Ricci, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Richie
 Ritchie
 Richey
 Ritchey